Меццоджорно, Медзоджо́рно ( [] — Полудень) — один з п'яти економіко-географічних макрорегіонів Італії.

 Вітторіо Медзоджорно (1941—1994) — італійський актор.
 Джованна Медзоджорно ( 1974) — італійська акторка театру і кіно, донька Вітторіо Меццоджорно.